Бердинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бердинка — упразднённое село в Камыстинском районе Костанайской области.

Россия 
 Бердинка — село в Олёкминском районе Якутии.